Натуральне число 2060
 2060 рік до нашої ери
 2060 рік нашої ери